A La Liga 1984-85-ös szezonja volt a bajnokság 54. kiírása. A szezon 1984. szeptember 1-jén kezdődött és 1985. április 21-én ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1